Příjmení Şahin nosí více významných osobností:

 Ebru Şahinová (* 1992) – turecká zápasnice — judistka
 Nuri Şahin (* 1988) – turecký fotbalový záložník
 Ramazan Şahin (* 1983) – ruský zápasník volnostylař čečenského původu
 Uğur Şahin (* 1965) – německý onkolog